Об'єкти NGC
Гончі Пси (сузір'я)
Галактики